Бе́ргквист ( или ) — шведская фамилия. Известные носители:

 Бергквист, Кайса (род. 1976) — шведская спортсменка.
  (род. 1930) — шведский дипломат.
 Бергквист, Матс (род. 1938) — шведский дипломат.
 Бергквист, Нильс Валентин (1915—1993) — шведский шахматист.
 Бергквист, Тедди (род. 1999) — шведский футболист.
  (1899—1972) — шведский министр.
 Бергквист, Челль (род. 1953) — шведский актёр театра и кино.